Frank Abagnale, Jr. (né en 1948), faussaire américain ;
 Giovanni Abagnale (né en 1995), rameur italien ;
 Giuseppe Abbagnale (ou Abagnale) (1816-1869), patriote italien ;
 les frères Abbagnale, rameurs italiens :
 Giuseppe Abbagnale (né en 1959),
 Carmine Abbagnale (né en 1962),
 Agostino Abbagnale (né en 1966).